Часовня Георгия Победоносца — название часовен, освящённых во имя Георгия Победоносца:

Часовня Георгия Победоносца — Кефтеницы, Карелия.
 Часовня Георгия Победоносца — Реутов, Московская область.
 Часовня Георгия Победоносца — Старица, Тверская область.
 Часовня Георгия Победоносца — Пригородный, Челябинская область.

— Лутовиль.

— Мессенкамп.